Elbogen kan avse:

 Elbogen – tyskt namn på staden Loket i Tjeckien
 Elbogen – ett gammalt tyskt namn på staden Malmö i Sverige, se Malmös historia
 Elbogen (årsskrift) – en årsskrift utgiven av Malmö Kulturhistoriska Förening och även tidigare namn på föreningen
 Elbogen Keramik – ett keramikföretag med verksamhet i Malmö från 1955 till 1982

Personer
 Ismar Elbogen (1874–1943), en tysk historiker